Le nom de Nicolas de Leuchtenberg peut renvoyer à plusieurs ducs de Leuchtenberg :
 Nicolas Maximilianovitch de Leuchtenberg (1843-1891), troisième duc de Leuchtenberg (titre bavarois) et prince Romanovsky ;
 Nicolas Nikolaïevitch de Leuchtenberg (1868-1928), premier duc de Leuchtenberg (titre russe) ;
 Nicolas Nikolaïevitch de Leuchtenberg (1896-1937), deuxième duc de Leuchtenberg (titre russe) ;
 Nicolas Nikolaïevitch de Leuchtenberg (1933), troisième duc de Leuchtenberg (titre russe) ;
 Nicolas Nikolaïevitch de Leuchtenberg (1963-2002), duc de Leuchtenberg (titre russe).